Dauben ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Dauben (* 1975), deutsche Triathletin
 Joseph W. Dauben (* 1944), US-amerikanischer Wissenschafts- und Mathematikhistoriker
 William G. Dauben (1919–1997), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Daube